Blaustein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Blaustein, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Österrike 

 Blaustein (berg), Kärnten, Politischer Bezirk Hermagor, 

Robotskapade Österrikeförgreningar